Een verkeersweg:
 N138 (België)
 N138 (Frankrijk)
 N138bis (Frankrijk)
 N138ter (Frankrijk)
 N-138 (Spanje)
 N138 (Zwitserland)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing